Перший чемпіонат України серед команд першої ліги тривав з 14 березня по 5 липня 1992 року. У турнірі взяли участь 28 команд, які були розділені на 2 групи:

Перед початком сезону команда «Металург» носила назву «Колос», команда «Азовець» носила назву «Новатор».

До вищої ліги піднялися «Верес» і «Кривбас». Опустилися до другої ліги команди «Полісся», «Галичина», «Дніпро», «Чайка», СКА, «Кристал» Х, «Азовець», «Шахтар-2», «Вагонобудівник», «Чорноморець-2».

Група А

Результати

Підсумкова таблиця 

|}

Група Б

Результати

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992: перехідна ліга

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1992 на сайті ukrainiansoccer.net
 КЛІСФ
 Український футбол від Акселя

Сезони першої ліги України з футболу
1992 у футболі
1992 в українському спорті